Phoebus (auch Phöbus) bezeichnet:

 Phoibos, einen Beinamen des griechischen Gottes Apollon
 Phöbus und Boreas, eine Fabel von Jean de La Fontaine
 Phoebus (Vorname), einen Vornamen
 Phoebus (Virginia), Ort im US-Bundesstaat Virginia
 Phoebus (* 1971), griechischer Komponist

 Bölkow Phoebus, ein Segelflugzeugtyp
 ein deutsches Motorschiff, das 1933 beim Untergang des US-amerikanischen Luftschiffes USS Akron (ZRS-4) zu Hilfe kam
 Phöbus – Ein Journal für die Kunst, eine von Heinrich von Kleist und Adam Heinrich Müller im Jahre 1808 herausgegebene Literaturzeitschrift
 Phoebuskartell, ein Gebiets-, Normen- und Typen-Kartell, das zwischen 1924 und 1941 aus den international führenden Glühlampenherstellern bestand
 Phoebus-Film AG, 1920er Jahre, siehe Lohmann-Affäre (Weimarer Republik)
 Phöbus FC, einen ehemaligen Fußballverein aus Budapest

Phoebus ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Phoebus (1466–1483), König von Navarra
 Philipp Phoebus (1804–1880), deutscher Arzt und Pharmakologe
 Tom Phoebus (1942–2019), US-amerikanischer Baseballspieler

Phoebus ist das Cognomen von:
 Lucius Ansius Phoebus, antiker römischer Toreut

Siehe auch:
 Phébus